La temporada de 2000 fue la 52.º edición del Campeonato Mundial de Motociclismo. Se inició en Welkom (Sudáfrica) y finalizó en Phillip Island (Australia).

El campeonato mundial para motocicletas de 500cc fue para el estadounidense Kenny Roberts Jr de Suzuki. El segundo puesto fue para el italiano Valentino Rossi de Honda y el tercer lugar fue para el también italiano Max Biaggi de Yamaha. En los 250cc el campeonato fue para el piloto francés Olivier Jacque de Yamaha, seguido de los japoneses Shinya Nakano (Yamaha) y Daijiro Kato (Honda) en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Por su parte, el italiano Roberto Locatelli de Aprilia se adjudicó el campeonato de 125cc, seguido de Youichi Ui (Derbi) y Emilio Alzamora (Honda).

Calendario

Resultados

Clasificación 500cc

500cc Constructores

Clasificación 250cc

250cc Constructores

Clasificación 125cc

125cc Constructores

Participantes

Participantes 500cc

Participantes 250cc

Participantes 125cc

Referencias

Enlaces externos 

 Moto GP: Análisis de las temporadas 1990-2001

Deportes de motor en 2000
2000